Jaczo ist der Name folgender Personen:

 Jaczo von Gützkow (* 1244; † nach 16. Mai 1303), Graf von Gützkow
 Jaczo von Salzwedel († vor Juni 1249), Vasall der pommerschen Herzöge und Begründer der Grafschaft Gützkow
 Jaxa von Köpenick (Jaczo de Copnic; * vor 1130; † 1176), slawischer Fürst